Амбани () — индийская фамилия.

Известные носители 
 Амбани, Анил (род. 1959) — индийский бизнесмен, председатель совета директоров Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group.
 Амбани, Дхирубхай (1932—2002) — индийский предприниматель.
 Амбани, Мукеш (род. 1957) — индийский бизнесмен и самый богатый человек в Индии по версии журнала «Форбс» 2008 года. Брат Анила Амбани.